

Sigle 
 Autostrada A31 (Germania)
 Autostrada A31 (Italia)

Codici 
 A31 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Corcaroli
 A31 – negli scacchi, codice ECO relativo ad alcune varianti della variante simmetrica della partita inglese